17. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się między 1–4 marca 2018 roku w National Indoor Arena w Birmingham.

Birmingham oraz Portland jesienią 2013 ubiegały się o możliwość zorganizowania halowych mistrzostw świata w 2016 roku. 15 listopada 2013 w Monako Rada Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) zdecydowała, że Portland zorganizuje halowe mistrzostwa w 2016 roku, a Birmingham dwa lata później. Poprzednio Birmingham organizowało zawody tej rangi w roku 2003.

Minima kwalifikacyjne

Program

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 
Stan po zakończeniu mistrzostw. Źródło: IAAF

W klasyfikacji medalowej IAAF nie uwzględnił sportowców występujących jako autoryzowani lekkoatleci neutralni (rosyjscy lekkoatleci, którzy startowali pod tą nazwą ze względu na zawieszenie tamtejszej federacji zdobyli trzy medale: dwa złote i jeden srebrny).

Uczestnicy 
W nawiasach podano liczbę reprezentantów.

Przypisy